Адриатическая лига 2013/2014 — 13-ое по счёту первенство, в котором принимали участие 14 команд из Боснии и Герцеговины, Венгрии, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории. Чемпионом лиги в 1 раз стал клуб Цибона.

Участники

Турнирная таблица

Результаты игр

Финал четырёх 
Финал четырёх прошел с 25 по 27 апреля 2014 года на Белградской Арене в Белграде в Сербии.

Награды 
 MVP регулярного сезона  Дарио Шарич (Цибона)
 MVP Финала четырёх  Дарио Шарич (Цибона)

См. также 
 МЖРБЛ в сезоне 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 sportnet.hr, ABA 2013./14., результаты

Лига ABA
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе